Ерофе́ев (Ерофе́ева) — русская фамилия. Образована от имени Ерофей, которое в свою очередь является народной формой имени Иерофей.

Известные носители 
 
 
 Ерофеев, Андрей Владимирович (род. 1956) — российский искусствовед и куратор выставок.
 
 
 Ерофеев, Венедикт Васильевич (1938—1990) — русский писатель.
 Ерофеев, Виктор Владимирович (род. 1947) — писатель, литературовед, радио- и телеведущий.
 
 
 
 
 
 
 
 Ерофеев, Олег Александрович (1940—2022) — советский и российский военачальник, адмирал, командующий Северным флотом.
 Ерофеев, Сергей Владимирович (род. 1951) — менеджер советского, российского телевидения, телепродюсер.
 Ерофеев, Феофил Андреевич (1843—1905) — русский врач-окулист.
 Ерофеев, Яков Семёнович (1877—1956) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.

